Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2011 war ein Poolbillardturnier, das vom 13. bis 18. Dezember 2011 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Erfolgreichste Spielerin war mit drei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille Kateryna Polowyntschuk, die dabei im 8-Ball ihren Titel verteidigte. Den 14/1-endlos-Wettbewerb gewann zum vierten Mal in Folge Wiktorija Nahorna. Bei den Herren war Artem Koschowyj, der wie im Vorjahr in den Disziplinen 14/1 endlos und 8-Ball ukrainischer Meister wurde, am erfolgreichsten. Die beiden weiteren Titel gewannen Dmytro Ossypenko (9-Ball) und Jaroslaw Wynokur (10-Ball), der kurz zuvor zum zweiten Mal Weltmeister in der Freien Pyramide geworden war.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im 8-Ball wurde bereits ab dem Viertelfinale im K.-o.-Modus gespielt. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Einzelnachweise 

2011
Poolbillardveranstaltung 2011
Billardturnier in Kiew